Helman Mkhalele (Newcastle, 20 de outubro de 1969) é um ex-futebolista profissional sul-africano, que atuava como atacante.

Carreira 
Helman Mkhalele se profissionalizou no 	Jomo Cosmos.

Seleção 
Helman Mkhalele integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1997, na Arábia Saudita.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Futebolistas do Jomo Cosmos Football Club
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Futebolistas do Kayserispor Kulübü
Futebolistas do Ankaragücü
Futebolistas do Göztepe Spor Kulübü
Futebolistas do Malatya Spor Kulübü
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997